Kempenfelt steht für:

 Kempenfelt Bay, Bucht in Kanada
 Richard Kempenfelt (1718–1782), britischer Admiral